Купю́ра (от  ←  «резать»)
 Купюра, банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей» 
 купюра — изъятый (вырезанный) фрагмент литературного, научного или иного произведения, либо  произведения искусства (купирование — сокращение такого произведения из цензурных или иных соображений).

Примечания